Alba-la-Romaine est une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Son origine remonte à l'Antiquité, dont elle a gardé des vestiges que l'on peut découvrir aujourd'hui sur le site archéologique du village.

Géographie

Situation et description 
Située dans la partie méridionale du territoire de l'Ardèche, au sein de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, entre Aubenas et Montélimar, la commune, à l'aspect fortement rural, abrite des vestiges de la ville romaine ainsi qu'un petit bourg médiéval.

Communes limitrophes

Géologie et relief

Climat

Hydrographie 
La ville est traversée par l'Escoutay, une petite rivière qui rejoint la rive droite du Rhône à Viviers.

Voies de communication 
Le territoire communal est situé à la jonction de la route nationale 102 (RN 102) qui relie l'autoroute A75 à la  et l'A7, à Montélimar et de l'ancien route nationale 107 devenue RD 107 et qui relie  Florac à Nîmes.

Lieux-dits, hameaux et écarts

Urbanisme

Typologie 
Alba-la-Romaine est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee. La commune est en outre hors attraction des villes.

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (55,7 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (59,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (31,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (29,8 %), forêts (25,9 %), zones agricoles hétérogènes (11 %), zones urbanisées (1,4 %), prairies (0,9 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Risques naturels

Risques sismiques 

L'ensemble du territoire de la commune d'Alba-la-Romaine est situé en zone de sismicité  (sur une échelle de 1 à 5), comme la plupart des communes situées dans la vallée du Rhône et la Basse Ardèche, mais non loin de la limite orientale de la zone  qui correspond au plateau ardéchois.

Autres risques

Toponymie

Historique des dénominations 
À l'époque romaine, la ville, capitale des Helviens, se nomme Alba Helviorum ; le nom évolue en Alpibus (ablatif pluriel de Alps) en latin vulgaire pour devenir Aps au Moyen Âge (perte du l).

Le nom historique dAlba lui est restitué en 1904. La dénomination actuelle dAlba-la-Romaine a été officialisée par décret du  (publié au Journal officiel le ) et a pris effet le .

Étymologie 
Alba est un nom d'origine préceltique apparenté à *Alp- et désignant une colline, place forte ou ville. Cette racine se retrouve dans différents noms de lieux ou de rivières comme : Albanie, Albi, Albion, L'Albenc, Alba> Aube, Aubenas… Ce nom désigne généralement un lieu placé soit sur une montagne, soit au pied des montagnes, ce qui pourrait être le cas pour « Alba des Helviens ». Mais la ville actuelle peut aussi avoir tiré son nom d'un oppidum voisin, probable sur le plateau de Chaulène.

Histoire

Antiquité 
La cité d'Alba-la-Romaine fut fondée sous l'Empire romain comme le pont sur l'Escoutay qui date du . Elle portait alors le nom de « Alba Helviorum ». Elle fut la capitale des Helviens, dont le territoire l'Helvie correspond au sud du département de l'Ardèche, et fut siège épiscopal dans le courant du . Le nom d'Alba n'a pourtant pas l'origine latine qu'on pourrait croire (alba signifiant « la blanche » en latin) ; son origine est plus ancienne.

Contre le mur du cimetière juif dans le quartier Nord de Bonn (Allemagne) se trouve un relief de la pierre tombale du premier habitant de Bonn nommément connu, un légionnaire romain venu en 35  de Alba Helviorium (aujourd’hui Alba-la-Romaine). L’inscription tombale, traduite du latin, signifie : « Ici repose Publius Clodius, fils de Plubius, de la tribu Voltinia, né à Alba, soldat de la  légion, , décédé après  de service. ».

Moyen Âge 
Le nom des évêques d'Alba nous est connu grâce à un document rédigé en 950 par l'évêque de Viviers Thomas II : la "Charta Vetus" : il s'agit de Januarius, Septimius, Maspicianus, Melanus et Auxonius. L'existence d'un évêque Avolus relève des traditions populaires (Yves Esquieu). On attribua par erreur aux Vandales et à leur chef Chrocus la destruction d'Alba Helvorium au .L'évêque Avolus est mis à mort, son successeur l'évêque Auxionus s'établit au bourg fortifié de Viviers qui donnera au diocèse son nom de Vivarais. Yves Esquieu donne une date de transfert autour de 475, ce transfert aurait donc été plutôt le fait de Promotus, un successeur de l'évêque Auxonius.

Du Moyen Âge jusqu'en 1904, elle porta le nom d'Aps (famille de propriétaires locaux).

Période contemporaine 
En 1829-1820, des instructions données par le préfet permirent de recenser les antiquités du territoire de la commune d'Aps.Cette mission fut confié à Honoré Flaugergues.

Albin Mazon et Jos Jullien attachèrent aussi leur nom aux fouilles de ces lieux.

La dénomination actuelle a été officialisée par décret du  (publié au Journal officiel le ), et a pris effet le . La dénomination précédente était Alba.

Héraldique

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Administration municipale

Liste des maires

Population et société

Démographie 
Les habitants sont appelés les Albains.

Évolution démographique

Pyramide des âges 

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à  s'élève à 30,5 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (30,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à  est de 28,9 % la même année, alors qu'il est de 31,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait  pour , soit un taux de 52,2 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,19 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Festivités et évènements 
 Festival du cirque chaque été depuis 2009 en juillet organisé par « la Cascade », pôle national des arts du cirque http://www.lefestivaldalba.org.
 En 1979, la commune est le lieu du tournage de la série TV Kick, Raoul, la moto, les jeunes et les autres.
 Vendredi  : un car de la SNCF se renverse faisant un mort et cinq blessés dont un grièvement.
 Le , la DrômArdTek Family s'y produit lors de son premier événement appelé « PâtéBassParty ».

Enseignement 
La commune est rattachée à l'académie de Grenoble.

Médias

Internet 
En 2014, la commune d'Alba-la-Romaine a été récompensée par le label « Ville Internet @ ».

Presse écrite 
La commune est située dans la zone de distribution de deux organes de la presse écrite :
 L'Hebdo de l'Ardèche
 Il s'agit d'un journal hebdomadaire français basé à Valence et couvrant l'actualité de tout le département de l'Ardèche.

 Le Dauphiné libéré
 Il s'agit d'un journal quotidien de la presse écrite française régionale distribué dans la plupart des départements de l'ancienne région Rhône-Alpes, notamment l'Ardèche. La commune est située dans la zone d'édition de Privas.

Cultes

Économie 
Production agricole : vin.

« À Alba Helvienne de la province de Narbonnaise, a été inventée une vigne perdant sa fleur en un jour et pour cela très robuste. On l'appelle Carbunica et maintenant toute la province la plante ».

Ainsi s'exprimait Pline l'Ancien en 65 de notre ère, à propos vraisemblablement de raisins de table, mais ce texte atteste de la présence de la vigne en Helvie à cette époque.

Le terroir — Le vignoble est cultivé sur le versant sud du Coiron, les coteaux du mont Juliau et les rives de l'Escoutay. Sur le territoire de la Cave coopérative d'Alba, un travail de cartographie a permis d'identifier différents terroirs dont « la gravette », éboulis de pierres calcaires et du basalte, terres noires d'origine volcanique. D'un climat méditerranéen, le vignoble bénéficie d'un fort ensoleillement garanti par la fraîcheur du mistral.

La vigne - Les blancs sont composés de chardonnay, viognier, sauvignon, grenache. Les rouges de pinot, syrah, grenache noir, merlot, cabernet sauvignon. La récolte de ces différents cépages s'échelonne sur , de la fin août à début octobre. Les vignerons sont engagés dans une démarche de production raisonnée, respectueuse de l'environnement.

Les mercredis de juillet août à  une visite guidée « sous les vignes une ville antique » allie viticulture moderne et antique sous la direction de Sébastien JAILLET (responsable caveau) et les guides mandatés par le Conseil général à qui appartient le site.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 

 Église Saint-André d'Alba-la-Romaine.
 Église Saint-Laurent d'Alba-la-Romaine.
 Église Saint-Martin d'Alba-la-Romaine.

Le village a fait partie de l'association « Les Plus Beaux Villages de France », mais n'est plus labellisé à ce jour.
 le site archéologique d'Alba-la-Romaine :
L'antique cité, capitale du peuple des Helviens s'étendait sur . Elle comprend un centre monumental, parure monumentale obligatoire de toute capitale gallo-romaine dans le système administratif et politique de l'Empire romain. Ce centre monumental est composé d'un forum, encore enfoui sous les vignes, d'une basilique, de deux temples, d'une curie, un petit sénat local, et de deux bâtiments énigmatiques de par leur architecture qui ne laisse aucun indice tangible quant à leur fonction. Une hypothèse existe néanmoins : il pourrait s'agit de bâtiments dédiés aux corporations, que l'on sait riches et puissantes à Alba. Un marché couvert (macellum) termine la parure de ce centre monumental.

Un peu plus loin dans les vignes, le sanctuaire de Bagnols abrite trois temples : un fanum, temple gallo-romain, un temple sur podium et le temple dédié au culte de l'empereur romain. Une magnifique statue d'un empereur non identifié y a été retrouvée. Il s'agit d'un buste sculpté dans du marbre blanc du Pentélique, pesant près de  et laissant augurer une statue massive de  de haut. La tête manque mais pouvait être à l'effigie d'un des grands empereurs, Hadrien ou Trajan. Sur l'épaule gauche, un manteau frangé marque la dignité militaire du personnage. Jambes fléchies, cet empereur déifié est donc représenté dans un corps nu, symbole de la perfection physique et de la force du héros ; il devait probablement tenir un glaive à la main et poser le bras levé.

Enfin, le théâtre. Il s'agit du bâtiment public le mieux conservé sur le site. Lieu de divertissement et de sociabilité par excellence, il a permis également la cohésion de la cité dans le cadre de l'empire. Les gradins (la cavea) permettaient un tri social de la population qui venait dans son intégralité assister aux spectacles présentés. Le mur de scène, autrefois magnifique, surplombe une scène aujourd'hui disparue et qui a la particularité d'avoir été construite sur un ruisseau canalisé, le ruisseau du Massacre. Derrière le mur de scène, se devine une cour rectangulaire, qui donnait lieu à des cérémonies religieuses.

 le château d'Alba-la-Romaine () avait une fonction militaire, résidentielle de prestige. Il est inscrit à l'inventaire des Monuments historiques et est ouvert au public (expositions, animations).
 Le pont romain sur l'Escoutay.

Personnalités liées à la commune 

Le , le peintre André Lhote avait publié dans le journal Combat un article qui décrit « les rues caillouteuses d'Alba, ses murs en damiers irréguliers, où alternent au petit bonheur les pierres noires et blanches, ce qui donne cette matière admirable, un peu austère, que l'on retrouve tout au long des routes ardéchoises. Les maisons abandonnées y ont encore leur toit, ce qui est miraculeux (…). Voici donc un village qui souhaite impatiemment sa résurrection. Quel est l'artiste, l'intellectuel possédant quelque fond de tiroir, une ou deux dizaines de billets excédentaires qui reculera devant l'œuvre à accomplir : sauver une belle maison ancienne, miraculeusement rescapée de la guerre et du mépris universel, s'assurer de surcroît de nobles vacances en une contrée où fourmillent les plus capricieuses combinaisons d'éléments naturels ? ».

À partir de 1949, de nombreux artistes français ou étrangers et personnalités s'installent et reconstruisent des maisons d'Alba-la-Romaine, notamment Jean Bertholle, Jean Le Moal, Jeanne Besnard-Fortin, Étienne Hajdu, Eudaldo, Stanley Hayter, Helen Philipps, Honorio García Condoy, Laszlo Szabo, Alejandro Obregón, Ginés Parra, José Palmeiro, Theodore Appleby, Hope Manchester, Roger Weiss, Pat Sanderson White, Roland de Laforcade, Thomas Nix, Kees Van Willigen, Berndt Helleberg, Elisabeth Guggenheim, Alice Braun, François Vercken.

Pour approfondir

Bibliographie 
 Grégoire Ayala, « Alba-la-Romaine (Ardèche) : les lampes en terre cuite », revue archéologique de Narbonnaise, 23, 1990, 153-212 Lire en ligne.
 Abbé Pierre Arnaud, Armorial du château d’Alba, Imprimerie Lucien Volle, Privas, 1974
 
 Joëlle Dupraz, Christel Fraisse, « Commune 005 - Alba-la-Romaine », Carte archéologique de la Gaule, 2001, 97-194 
 Yves Esquieu, Les anciennes églises d'Alba, IB. 3 rue Rècamier - Lyon , 1970.

Articles connexes 
 Liste des communes de l'Ardèche
 Borne milliaire de Mélas
 Site archéologique d'Alba-la-Romaine
 Château d'Alba-la-Romaine

Liens externes 

 Site de la mairie

Notes et références

Notes

Références 

Commune en Ardèche
Commune dans l'arrondissement de Privas
Village de caractère en Ardèche
Ville Internet